Mavros ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Mavros (1909–1995), griechischer Politiker
 Thomas Mavros (* 1954), griechischer Fußballspieler